

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot mollis, nominatif singulier (masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « mou », est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales dont certains organes sont mous, et dont le genre (biologique) a un nom du genre masculin ou féminin. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société 
 Mollis est l'un des noms employés pour désigner le , un cépage et un vin des îles Canaries (plus particulièrement de Tenerife).

Patronyme 

 , une femme d'affaires américaine, entrepreneure et professionnelle de l'éducation, basée à Boca Raton (Floride) ;
  (1961-), un homme politique américain, secrétaire d'État de Rhode Island de 2007 à 2015.

Toponyme 

 Mollis, une ancienne commune du canton de Glaris, située dans la commune de Glaris Nord ;
 le canal de Mollis, un canal situé à proximité du lac de Walenstadt.

Notes et références 

Épithète spécifique